Лос Тикуичес има више значења:

 Лос Тикуичес (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Тикуичес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику